Ми́лош Трифу́нович (; 15 октября 1984, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий.

Карьера 
Милош Трифунович выступал за молодёжные команды: «Црвена Звезда», «Бежания», «Земун», а после стал игроком основного состава, играя за «Белград».

В 2004 году перешёл в черногорский клуб «Единство» из города Биело-Поле. Весной 2006 года некоторое время играл в Швеции за «Хальмстад». После этого вновь вернулся в Сербию, где выступал за «Борац». В «Бораце» провёл шесть месяцев, затем был отдан в аренду клубу «Явор», который по окончании сезона заключил с игроком полноценный контракт.

30 декабря 2009 г. подписал контракт с клубом «Црвена Звезда» и в сезоне 2009/10 стал выступать за эту команду под номером 11. Сезон 2011 года провел в аренде в узбекском клубе «Бунёдкор», стал лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана 2011 с 17 мячами.

В январе 2012 года подписал контракт с китайским клубом Суперлиги «Ляонин Хувин». Контракт был рассчитан на год с возможностью продления ещё на два года. На трансфер и зарплату игрока китайская команда потратила рекордную для себя сумму в 1,5 млн евро.

В 2014 году перешёл в казахстанский ФК «Атырау» из премьер-лиги своей страны. За полтора сезона провел в чемпионате 32 матча, в которых забил 13 голов (семь — с пенальти). В сезоне 2014 Трифунович занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

С июля 2015 по сентябрь 2015 играл за клуб «Раднички» (Ниш) из сербской Суперлиги. Забил два гола в семи играх. С октября 2015 по март 2016 играл за австралийский клуб «Ньюкасл Юнайтед Джетс» из города Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс), выступающий в A-лиге. забил 9 голов в 22 играх. С апреля 2016 подписал контракт с казахстанским клубом «Ордабасы» из Шымкента. Через 2 месяца, 8 июня 2016 года, Трифунович покинул «Ордабасы» по обоюдному согласию.

Через месяц Трифунович подписал двухлетний контракт с сербской командой «Воеводина».

После короткого нахождения в составе футбольного клуба «Радник» в начале 2017 года, летом того же года Трифунович перешел в «Младост».

В июле 2018 года перешел в «АГМК».

В январе 2019 года Трифунович перешел в белградский «Рад» в качестве свободного агента.

1 июля 2020 года Милош Трифунович завершил игровую карьеру.

Достижения

Командные 
 Црвена Звезда
 Обладатель Кубка Сербии (1): 2009/10

 Бунёдкор
 Чемпион Узбекистана (1): 2011

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Узбекистана по футболу (1): 2011
 Сборная лучших футболистов чемпионата Узбекистана (1): 2011

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Белград»
Игроки ФК «Единство» Биело-Поле
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Явор» Иваница
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Радник» Сурдулица
Игроки ФК «Младост» Лучани
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Рад»